Sao Lourenco kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Lourenço (ort), Minas Gerais, 
 São Lourenço (kommun), Minas Gerais,

Portugal 

 São Lourenço (freguesia i Portugal, Portalegre), 
 São Lourenço (freguesia i Portugal, Setúbal), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar